CCM
 Contemporary Christian Music (CCM) – współczesna muzyka chrześcijańska
 Radio CCM
 CCM – metoda zbioru kukurydzy (Corn-Cob-Mix)
 CCM – algorytm szyfrowania
 CCM (ang. Climate Control Module) – moduł sterowania klimatyzacji
 ccm
 centymetr sześcienny (ang. cubic centimeter) – jednostka objętości